Лукреция де Медичи е името на две жени от фамилията Медичи:

 Лукреция де Медичи (1544–1562) се омъжва за Алфонсо II д'Есте, херцог на Модена и Ферара през 1560 г. Има вероятност да е отровена.

 Лукреция де Медичи (1470-1550)-баба на папа Лъв XI. През 1485 г. тя се омъжва са Джакомо Салвиати.

Външни препратки 
 Портрет на Алфонсо II Д'Есте и Лукреция де Медичи

Медичи
Италианска аристокрация
Италианки
Жени